Paparanoja — четвертий студійний альбом польського гурту «Enej», представлений 12 лютого 2015 року під лейблом Lou Rocked Boys. До роботи над альбом були залучені українські музикати — Тарас Чубай та лідер гурту Kozak System Іван Леньо. Пісня «Біля тополі» присвячена загиблим героям АТО. Альбом отримав «золоту» сертифікацію у Польщі.

Список пісень

Примітки 

Альбоми Enej
Альбоми польських виконавців